Odchylka může být:

 matematická odchylka
 kvartilová odchylka
 směrodatná odchylka
 střední odchylka
 fyzikální odchylka
 Odchylka tížnice
 filatelistická odchylka

související
 abnormalita
 anomálie
 sociální deviace
 odklon
 variace
 vychýlení

Externí odkazy